Due respiri – EP di Chiara Galiazzo del 2012
Due respiri – singolo di Chiara Galiazzo del 2012